Mapo steht für:

 Mapo (Zeitung), eine Zeitung in Albanien
 Mapo-gu, ein Stadtbezirk von Seoul, der Hauptstadt Südkoreas